Birger av Sverige kan syfta på:

Birger Magnusson (1280–1321), Sveriges kung 1290–1318
Birger jarl (cirka 1210–1266), svensk jarl, förmyndare för sin son kung Valdemar